Valentine steht für:

 Valentine (Name), ein Familienname und Vorname
 Valentine (Musikerin) (* 1988), deutsche Popsängerin
 Valentine (Band), US-amerikanische Alternative-Rock-Band
 Valentine (Panzer), britische Panzerbaureihe des Zweiten Weltkriegs
 Olivetti Valentine, Schreibmaschine
 Valentine, Originaltitel von Schrei wenn Du kannst, US-amerikanischer Horrorfilm (2001)
 (447) Valentine, ein Asteroid
 Valentine (Krater), ein Krater auf dem Asteroiden (433) Eros
 Kap Valentine, Elephant Island, Antarktika
 Valentine – The Dark Avenger, indonesischer Superheldenfilm

Valentine ist der Name folgender Orte 

in Frankreich:
 Valentine (Haute-Garonne)

in den Vereinigten Staaten:
 Valentine (Arizona)
 Valentine (Arkansas)
 Valentine (Indiana)
 Valentine (Louisiana)
 Valentine (Montana)
 Valentine (Nebraska)
 Valentine (New Jersey)
 Valentine (South Carolina)
 Valentine (Texas)
 Valentine Ford, Missouri

Siehe auch:
 La Valentine
 Valentijn
 Valentin
 Valentina